Centrum Nauk Technicznych UMK – zaplecze naukowe dla kierunków inżynieryjno-technicznych prowadzonych przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu (w budowie).

Lokalizacja 
Centrum znajdować się będzie w zachodniej części miasta, w dzielnicy Bielany, na terenie miasteczka uniwersyteckiego, w sąsiedztwie Bazy Techniczno-Magazynowej i pętli tramwajowo-autobusowej.

Historia 
Inicjatorami budowy Centrum są pracownicy naukowi Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Jego głównym zamierzeniem będzie kształcenie kadry inżynierskiej w dziedzinie związanej z syntezą i analizą nowoczesnych algorytmów sterowania, projektowaniem sterowników mikroprocesorowych, programowaniem robotów i sterowników przemysłowych, wykorzystaniem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Centrum to będzie składać się z dwóch budynków o łącznej powierzchni 2 tys. m kw. Pierwszy z nich będzie przeznaczony do zajęć dydaktyczno-naukowych, zaś w drugim zorganizowane zostaną laboratoria.
Otwarcie Centrum planuje się na koniec 2021 roku, a jego budowa w całości finansowana jest z budżetu państwa.

Zobacz też 
 Uczelnie i placówki naukowe w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Centrum Nauk Technicznych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika